Caligula kan syfta på:

 Caligula (12–41), den tredje romerske kejsaren 
 Caligula (film) – amerikansk film från 1979
 Caligula (pjäs) – pjäs av Albert Camus
 Caligula –  rollfigur i filmen Hets
 Caligula (musikalbum) – musikalbum av Hästpojken
 Caligula (djur) – ett släkte av fjärilar
 Caligula Minus – figur i seriealbumet Asterix och hans tappra galler

Se även
 Caligola – svenskt musikprojekt